Марија Васиљевић (Крагујевац, 16. децембар 1952) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица. Дебитовала је на сцени Народног позоришта „Јоаким Вујић” у Крагујевцу. У Београду је играла на сцени Народног позоришта.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Продавачица на пијаци
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973 || Со ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Смрт пуковника Кузмановића ТВ филм || Ана, служавка
|-
| 1983. || Велики транспорт || /
|-
| 1984. || Лазар || /
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Госпођа Марија
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Глумци из Крагујевца
Српске глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа